Els microsporidis (microsporidia) són un tipus de fongs extremadament minúsculs que són paràsits d'animals, sobretot insectes, però també crustacis, peixos o, fins i tot, humans; provocant, llavors, una microsporidiosi.

Fongs